Гаянес (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 9,60 км². Население — 443 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Gayanes
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте